

Населені пункти та їхні частини
 Рокосово — село в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Рокосово — село в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Рокосово — частина міста Кошалін в Західнопоморському воєводстві
 Рокосово — осада в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки